Klostret Krka (serb. Манастир Крка / Manastir Krka) är ett serbiskortodoxt kloster i Kroatien. Klostret ligger nära floden Krka, mellan städerna Knin och Šibenik, i Šibenik-Knins län. Klostret omnämns första gången år 1345. I närheten ligger även nationalparken Krka.

Klostret vandaliserades 1995 i samband med det kroatiska självständighetskriget och reparerades 2001. Vissa av klostrets historiskt värdefulla ägodelar är dock fortfarande försvunna.

Referenser

Externa länkar
Klostrets officiella hemsida (på engelska)

Kloster i Kroatien
Serbisk-ortodoxa kloster